|}
Die Bahnstrecke Qom–Zahedan im Iran ist Bestandteil der Eisenbahnverbindung zwischen dem europäischen Eisenbahnnetz und dem des Subkontinents Indien. Die Eisenbahninfrastruktur gehört der Iranischen Staatsbahn RAI.

Geografische Lage 
Die Eisenbahnstrecke schließt in Qom an die Transiranische Eisenbahn an, die wiederum Verbindungen in Richtung Türkei und Aserbaidschan vermittelt. An ihrem östlichen Endbahnhof, Zahedan, beginnt die Bahnstrecke Zahedan–Quetta, die nach Pakistan führt. In Bafq kreuzt sie die Nord-Süd-Eisenbahn.

Technische Parameter 
Die Strecke ist ungefähr 1230 km lang. Sie ist überwiegend eingleisig und wird mit Dieseltraktion betrieben. Sie wurde in der im Iran standardmäßig verwendeten Normalspur errichtet. Das erfordert für den anschließenden Verkehr östlich des Endbahnhofs Zahedan in Richtung Pakistan ein Umladen des Transportgutes, da die Bahnstrecke Zahedan–Quetta in der in Pakistan üblicherweise verwendeten Breitspur von 1676 mm errichtet wurde. Der gemeinsame Güterbahnhof in Zahedan ist für das Umladen entsprechend eingerichtet. Eine Umspuranlage zwischen beiden Strecken gibt es nicht. Reisende müssen umsteigen. Die beiden Bahnstrecken verwenden für den Personenverkehr zwei in der Stadt an unterschiedlichen Stellen gelegene Bahnhöfe.

Geschichte 
Der Bau der Strecke wurde in zahlreichen Etappen seit den 1940er Jahren vorangetrieben. Bis die Islamische Revolution 1979 auch die Eisenbahnprojekte im Land zum Erliegen brachte, hatte die Strecke 1977 Kerman erreicht und Isfahan – noch über den Umweg über Ardakan – 1979. Dann trat eine lange Pause ein. 1997 wurde mit dem Streckenabschnitt Badrud–Sistan eine abkürzende Verbindung für Isfahan geschaffen, 2003 und am 17. Juni 2009 die beiden letzten Abschnitte bis Zahedan in Betrieb genommen.

2021 wurde eine Zweigstrecke von Yazd nach Eqlid eröffnet.

Verkehr 
Seit 2011 gibt es einen durchgehenden Schnellzug von Teheran nach Zahedan. Die Fahrzeit beträgt etwas über 24 Stunden.

Anschlussprojekte 
In Zahedan ist der Anschluss einer Bahnstrecke Zahedan–Maschhad geplant und einer Bahnstrecke Zahedan–Tschahbahar, 550 km, eingleisig, im Bau.

Literatur 
 Islamic Republic of Iran Ministry of Roads and Urban Developement – Deputy for Construction & Developement of Railway, Airport and Ports: [Karte des iranischen Eisenbahnnetzes]. Stand: August 2014.
 Neil Robinson: World Rail Atlas and historical summary. Band 8: The Middle East and Caucasus. World Rail Atlas Ltd., London 2006, ISBN 954-12-0128-8.

Weblinks 
 Landschaftsaufnahmen entlang der Strecke.
 Video von einem Güterzug auf der Strecke.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Iran